Uswald ist der Name von:

 Abraham Uswald († 1592), Amtsschösser in Chemnitz
 Wenzel Uswald († 1582), Amtsschösser in Chemnitz